Honoré d'Albert peut désigner :
 Honoré d'Albert (1581-1649), duc de Chaulnes (fin du XVI siècle - 1649), un maréchal français.

Voir aussi 
 Honoré Théodoric d'Albert de Luynes
 Charles-Honoré d'Albert de Luynes